САП Оупън 2012 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка в зала. Това е 123-тото издание на САП Оупън и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012. Провежда се в Сан Хосе, Калифорния, САЩ.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Квалификации сингъл
 Схема сингъл
 Схема двойки

Външни препратки 
 Официален сайт

ATP Световен Тур 2012
САП Оупън